Zdrapy peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Zdrapy, un village du powiat de Kraśnik
 Zdrapy, un village du powiat de Lublin